John Shakespeare (ca. 1531-1601)
  William Shakespeare (1564-1616), Engels toneelschrijver
 Hamnet Shakespeare (1585-1596), zoon
 Susanna Shakespeare (1583-1648), oudste dochter
  ...

Andere personen:
 Craig Shakespeare (1963), Brits voetballer en voetbaltrainer
 Frank Shakespeare (1930), Amerikaans roeier
 Percy Shakespeare (1906-1943), Brits kunstenaar
 Robbie Shakespeare (1953-2021), Jamaicaans basgitarist
 William Shakespeare Burton (1824-1916), Brits kunstschilder

Overig:
 Shakespeare (Ontario), een plaats in Canada
 Shakespeare (New Mexico), een spookstad in de VS
 (2985) Shakespeare, een planetoïde
 Shakespeare (inslagkrater op de Maan)
 Shakespeare (inslagkrater op Mercurius)